Круглянский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Круглое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1068 человек, в том числе 521 мужчина и 547 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1031 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Круглое,
 село Куйбышево,
 село Первые Коростели.

Примечания 

Муниципальные образования Угловского района
Сельские поселения Алтайского края